Gabriel Alomar i Esteve (Palma, 1910-1997), arquitecte i urbanista mallorquí
 Gabriel Alomar i Villalonga (Palma, 1873-El Caire, 1941), escriptor i polític mallorquí